Ашраф Алиев:
 Алиев, Ашраф Агали оглы (1898 — ?) — азербайджанский инженер, директор конторы бурения треста «Кагановичнефть», кавалер ордена Ленина.
 Алиев, Ашраф Паша оглы (род. 1986) — азербайджанский борец вольного стиля.